Assedio di Kolberg (1758-1761) – serie di tre assedi distinti svoltisi nel corso della guerra dei sette anni nel 1758, nel 1760 e nel 1761.
 Assedio di Kolberg (1807) – assedio svoltosi durante la Guerra della quarta coalizione.